Гутах може бити:

 Гутах (Шварцвалдбан), општина у округу Ортенау, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Гутах им Брајсгау, општина у округу Емендинген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.